

Маунт-Ейр — місто, штат Індіана
 Маунт-Ейр — місто, штат Айова